A Kém a családban (My Spy Family) egy brit tévéfilmsorozat, melyet Magyarországon a Cartoon Network vetített.

Történet

A sorozat a Bannon családról szól, akik kémek. A szülők Dirk és Talia, ellenséges kémek voltak, de egymásba szerettek és összeházasodtak. Három gyerekük van, Spike, Elle és Boris. Spike legjobb barátja Travis.

Szereplők 
 Dirk Bannon: Korábban mesterkém volt és úgy tűnik most se akar normális életet élni.A veszélyt keresi minden sarkon és ki akarja képezni Spike-ot.
 Talia Konyecova/Talia Bannon: Régen orosz kém volt és Dirk ellensége. Jobban harcol mint Dirk. 
 Spike: Ő a legidősebb gyerek a családban. A suliban van egy búvóhelye a szekrénye mögött, onnan figyeli tanárát, Vong-ot, akivel kölcsönösen utálják egymást.
 Elle: A középső gyerek a családban. Normális életet akar élni, pedig jó készségei vannak. Egyszer lefegyverezte Dirk-öt.
 Boris: A legkisebb gyerek a családban. Van egy pókja.

Szereposztás

Epizódok

Források
 Imdb
 Port.hu

2007-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
Amerikai családi filmek
2010-ben befejezett brit televíziós sorozatok